Ogień świętego Antoniego – termin medyczny określający dwie choroby:
 ergotyzm – zatrucie alkaloidami produkowanymi przez buławinkę czerwoną, nazwa wzięła się od uczucia palenia odczuwanego przez chorych i mnichów z zakonu św. Antoniego, którzy ich leczyli
 różę (określenie przestarzałe i nieprawidłowe).

Przypisy 

